coronaire trombose (aandoening), een vorm van trombose.
Arrest Aangereden hartpatiënt, een arrest van de Nederlandse Hoge Raad.